Села:
 Галаганівка — Миколаївська область, Снігурівський район
 Галаганівка — Черкаська область, Чигиринський район
 Галаганівка — Чернігівська область, Семенівський район
Селище:
 Галаганівка — Миколаївська область, Снігурівський район
Залізниця:
 Галаганівка — роз'їзд Херсонської дирекції Одеської залізниці